Сураж — село в Україні, в Шумському районі Тернопільської області
 Сураж — місто в Польщі, в Підляському воєводстві
 Сураж — місто в Росії, в Брянській області
 Сураж — селище міського типу в Білорусі, у Вітебській області

Див. також 
 Сурож